Baqueu o Baqui, en llatí Baccheius o Bacchius, en grec antic , fou un escriptor de medicina grec i probablement també metge. Era nadiu de Tanagra a Beòcia, segons Erotià. Va ser un dels primers comentaristes d'Hipòcrates, i era seguidor d'Heròfil de Calcedònia i contemporani de Filí de Cos és a dir que va viure al . No es conserven els seus escrits excepte uns fragments conservats per Erotià i Galè, els quals el mencionen sovint.

Referències 

Metges de la Grècia hel·lenística